Ioniță ist der Familienname folgender Personen:

 Anamaria Ioniță (* 1988), rumänische Leichtathletin
 Andrei Ioniță (* 1994), rumänischer Cellist
 Artur Ioniță (* 1990), moldawischer Fußballspieler
 Constantin Ioniță (* 1912), rumänischer Leichtathlet
 Florin Ioniță (* 1990), rumänischer Rugby-Union-Spieler

 Marius Ioniță (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Raluca Ioniță (* 1976), rumänische Kanutin